Olof Hansson kan syfta på:

Olof Hanson (affärsman)
Olof Hanson (regissör)
Olof Hansson (rådman), rådman, borgare på Köpmannagatan i Stockholm, avrättad vid Stockholms blodbad 1520.
Olof Hansson Örnehufvud (d. 1644), fortifikationsofficer
Olof B. Hansson, finlandssvensk arkitekt
Oloph Hansson (1929–2020), svensk journalist och TV-chef

Se även
Olaus Johannis